Магония ползучая () — вечнозелёные кустарники, вид рода  семейства .

Ареал вида охватывает Северную Америку — от Британской Колумбии до Новой Мексики и Калифорнии.

Ботаническое описание 
Стелющийся кустарник высотой до 25—50 см с распростёртыми побегами.

Листья с 3—7 широкояйцевидными, длиной 3—6 см, матовыми сине-зелёными кожистыми, по краю острозубчатыми листочками. Черешки длиной 2—3 см.

Цветочные кисти конечные, длиной 3—7 см.

Плоды почти чёрные с пушком.

Цветёт в мае. Плодоносит в сентябре.

Таксономия 
Вид Магония ползучая входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарисовые
Флора Европы
Флора Северной Америки